Biegi narciarskie na Zimowej Uniwersjadzie 2019 odbędą się w dniach 3 marca–12 marca 2019. Zawodnicy rywalizować będą w jedenastu konkurencjach – pięciu męskich, pięciu żeńskich i w jednej sprinterskiej sztafecie mieszanej.

Terminarz

Zestawienie medalistów

Wyniki

Kobiety

5 km stylem klasycznym

5 km stylem dowolnym (bieg pościgowy)

Sprint stylem dowolnym

Sztafeta 3 × 5 km

15 km stylem dowolnym

Mężczyźni

10 km stylem klasycznym

10 km stylem dowolnym (bieg pościgowy)

Sprint stylem dowolnym

Sztafeta 4 × 7,5 km

30 km stylem dowolnym

Zawody mieszane

Przypisy

Bibliografia 
 

2019
Zimowa Uniwersjada 2019